Sicílie může odkazovat na:

 Sicílie –  autonomní region Itálie
 Sicílie (ostrov) –  ostrov Itálie ve Středozemním moři
 Sicílie (provincie) – římská provincie na ostrově Sicílie
 Sicilský emirát – emirát na ostrově Sicílie (965-1072)
 Sicilské hrabství – normanské hrabství na ostrově Sicílie (1071-1130)
 Sicilské království – království na ostrově Sicílie a v jižní Itálii (1130-1282) a pouze na ostrově Sicílie (1282-1816)
 Království obojí Sicílie – království na ostrově Sicílie a v jižní Itálii (1816-1861)